Een accutrein is een elektrisch treinstel of motorrijtuig, waarvan de elektromotoren gevoed worden door accu's die in de trein aanwezig zijn. De NS en NMBS hebben nooit accutreinen gehad, maar de Deutsche Bundesbahn wel. Een bekende accutrein was Baureihe 515.

Baureihe 515 
Tussen 1955 en 1964 heeft de Deutsche Bundesbahn 232 motorwagens laten bouwen. De accu leverde 440 volt gelijkspanning bij een capaciteit van 520 ampère-uur, waarmee zo'n 500 kilometer gereden kon worden. De maximumsnelheid was 100 km/h. In Nederland heeft dit type motorwagen gereden op de verbindingen Gronau – Enschede en Aken – Maastricht. Het materieel wordt inmiddels niet meer ingezet.

Spoorwegmaterieel